«San Diego» puede referirse a:

Botánica 
 El nombre común de la planta ''Antigonon leptopus.

 Deporte 
 En béisbol, equipo de Grandes Ligas los Padres de San Diego.
 En baloncesto, equipos de la NBA San Diego Clippers y San Diego Rockets.
 En fútbol americano, equipo de la Nacional Football League los San Diego Chargers.
 San Diego State Aztecs, equipo deportivo de la Universidad Estatal de San Diego.

 Divisiones administrativas 
  en Colombia 
 San Diego, municipio en el departamento de Cesar.
 San Diego, barrio de Bogotá.

  en Cuba 
 San Diego, municipio.

  en España 
 San Diego, barrio administrativo en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid.
 San Diego, barriada perteneciente al municipio de San Roque (Cádiz).

  en Estados Unidos 
 San Diego, ciudad en California.
 Condado de San Diego, en California.
 San Diego, ciudad en Texas.

  en Guatemala 
 San Diego, municipio del departamento de Zacapa.

  en México 
 Fuerte de San Diego, fortificación marítima ubicada en Acapulco, Guerrero.
 San Diego La Mesa Tochimiltzingo, municipio del estado de Puebla.
 San Diego de la Unión, municipio del estado de Guanajuato.
 San Diego de Alcalá, localidad del estado de Chihuahua.
 San Diego, localidad del estado de San Luis Potosí.
 San Diego, localidad del estado de Sonora.

  en Perú 
 San Diego, urbanización del distrito de San Martín de Porres en la ciudad de Lima. 

  en República Dominicana 
 San Diego, sector del Distrito Nacional.

  en Venezuela 
 Municipio San Diego, municipio de Carabobo.
 San Diego, pueblo colonial y capital del municipio homónimo de Carabobo.

 Embarcaciones 
 El galeón San Diego, barco español hundido en el 1600.

 Religión 
 Diego de Alcalá, santo de la Iglesia Católica - hermano lego franciscano.
 Apóstol Santiago, el mayor, santo de la Iglesia Católica.
 San Juan Diego, santo mexicano chichimeca de la Iglesia Católica.

 Otros 
 Cabo San Diego  (Taiwán)
 San Diego''', Estación de TransMilenio de Bogotá.